Markfeld ist ein Name und bezeichnet:

 Dieter Markfeld (1954–2017), deutscher Fußballspieler (DDR)

 Markfeld heißt ein Stadtteil von Bad Aibling
 Markfeld (Dörentrup), Weiler in der Gemeinde Dörentrup in Nordrhein-Westfalen